

Музика 
 Тримай — сингл 2007 року українського гурту Бумбокс, що увійшов до альбому «III» (2008). Не плутати з піснею 2018 року «Тримай мене» цього ж гурту.
 Тримай — сингл 2010 року українського гурту Lama, що увійшов до однойменного альбому «Тримай» (2010).
 Тримай — сингл 2015 року української співачки Христини Соловій, що увійшов до альбому «Жива вода» (2015).
 Тримай — сингл 2017 року української співачки Анастасії Приходько. На момент заяви Приходько про припинення співацької кар'єри у 2018, пісня не входила до жодного студійного альбому співачки.
 Тримай — сингл 2018 року української співачки Насті Каменських, що увійшов до альбому «No Komments» (2018). Сингл «Тримай» став єдиною україномовною піснею в альбомі «No Komments» а також загалом першою україномовною піснею в репертуарі сольного проекту співачки NK що стартував у 2017 році.

Інше 
 Тримай мене - поширена назва пісень серед україномовних співаків